The Cat Came Back puede hace referencia a los siguientes artículos:
The Cat Came Back (película de 1936);
The Cat Came Back (película de 1988).